Eugène Despois (1818-1876), professeur de rhétorique et journaliste français.
 Eugène André Despois (1818-1876), écrivain, traducteur, professeur et journaliste français.
 Jean Despois (1901-1978), historien et géographe français.